Let Me In (Laisse-moi entrer en anglais) peut désigner :

 Laisse-moi entrer (Let Me In), film d'horreur américano-britannique écrit et réalisé par Matt Reeves, sorti en 2010.
 Let Me In, un album du chanteur Johnny Winter, sorti en 1991.
 Let Me In, une chanson du groupe Hot Hot Heat, sorti en 2007 sur l'album Happiness Ltd..